Киоун () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киоун, Мартин  (род. 1966) — английский футболист, центральный защитник
 Киоун, Уэйн Морис (более известен как Зеб Колтер; род. 1949) — американский профессиональный менеджер в сфере рестлинга, писатель, продюсер и в прошлом рестлер.

Примечания